Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia) é o fundo de pensão dos funcionários da Vale S.A.. Atualmente possui mais de 100 mil participantes, entre ativos, assistidos e pensionistas, sendo o quinto maior fundo de pensão do país. Iniciou suas atividades em setembro de 1973.

Ligações externas
Site da Valia

Vale S.A.
Fundos de pensão do Brasil